

Lokalizacje

Austria 
 Finsing – miejscowość

Niemcy 
 Finsing – dzielnica gminy Bernhardswald w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Ratyzbona
 Finsing – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Erding